
Termin -{MDA}- ima više značenja.

 3,4-Metilendioksiamfetamin, psihodelična droga
 4,4'-Metilenedianilin, industrijska hemikalija